Об одноимённой песне см. статью Rock Around the Clock.
Rock Around the Clock — третий альбом американского певца Билла Хейли и его группы The Comets. Пластинка, следуя формату предыдущих двух альбомов Хейли, по существу является сборником песен, вышедших к тому времени на синглах в 1954—1955 гг., включая заглавный хит «Rock Around the Clock».

Обзор 
Все песни на Rock Around the Clock были записаны в 1954—1955 гг. в нью-йоркской студии Decca Records. Большинство из них вышло в предыдущем сборнике Shake, Rattle and Roll того же года. Наиболее существенная разница была в форматах: Shake, Rattle and Roll вышел 10-дюймовым диском, а Rock Around the Clock был издан на 12-дюймовой пластинке, вскоре ставшей доминирующим форматом для долгоиграющих альбомов в музыкальной индустрии США. Rock Around the Clock вышел в монофоническом звучании и занял 12-е место в общем хит-параде американского журнала Billboard, став к тому же первым альбомом рок-музыки, попавшим в хит-парад. Впоследствии Билл Хейли и The Comets не раз перезаписывали большинство песен с этого альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Билл Хейли — ритм-гитара, вокал
 Дэнни Седрон — соло-гитара в № 1—4
 Фрэнни Бичер — соло-гитара в № 5—12
 Билли Уильямсон — стил-гитара
 Джонни Гранде — фортепьяно
 Маршал Лайтл — контрабас в № 1—10
 Билли Гуссак — барабаны в № 1, 4—10
 Джоуи Д’Амброзио — тенор-саксофон в № 1—10
 Панама Фрэнсис — барабаны в № 2, 3
 Ал Рекс — контрабас в № 11, 12
 Клифф Лиман — барабаны в № 11, 12
 Руди Помпили — тенор-саксофон в № 11, 12
 Дик Ричардс — треугольник в № 3, том-том в № 9, подпевки в № 2, 5, 6

Ссылки 
 Rock Around The Clock на discogs.com

Альбомы Билла Хейли